Lindenau har flere betydninger:

 Lindenau (Oberlausitz) – tysk by i delstaten Brandenburg.
 Ozerki – russisk by i Kaliningrad Oblast.